Princezna Marie Amálie Bourbonsko-Sicilská (italsky:  Maria Amalia di Borbone, Principessa di Borbone delle Due Sicilie; 25. února 1818, Pozzuoli – 6. listopadu 1857, Madrid) byla princezna Bourbon-Obojí Sicílie a přes manželství s infantem Sebastianem Gabrielem Bourbonsko-Braganzským portugalskou a španělskou infantkou.

Rodina 
Narodila se 25. února 1818 v Pozzuoli, jako desáté dítě krále Sicílie Františka I. Sicilského a jeho manželky Marie Isabely Španělské.

Manželství 
Dne 25. května 1832 v Madridu se vdala za Sebastiana Gabriela Bourbonsko-Braganzského, jediného syna infanta Petra Karla Španělského a jeho ženy Marie Terezy Portugalské. Manželství zůstalo bezdětné.

Zemřela 6. listopadu 1857 v Madridu.

Tituly a oslovení 
 25. února 1818 - 25. května 1832: Její královská Výsost Princezna Marie Amálie Bourbonsko-Sicilská
 25. května 1832 - 6. listopadu 1857: Její královská Výsost Infantka Marie Amálie Portugalská a Španělská, princezna Bourbonsko-Sicilská

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Marie Amálie
Marie Amálie
Narození 25. února
Narození v roce 1818
Úmrtí 6. listopadu
Úmrtí v roce 1857
Bourbonsko-sicilské princezny
Portugalské infantky
Bourbon-Braganza
Pohřbení v bazilice sv. Kláry v Neapoli
Italští římští katolíci